Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин 1987 — 2-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 3 по 13 сентября 1987 года на стадионе «Picketts Lock» в городе Лондон (Великобритания).

Победителями чемпионата (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Англии по послематчевым пенальти со счётом 3:1 (основное время закончилось со счётом 2:2). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная СССР, обыгравшая в матче за 3-е место сборную ФРГ со счётом 2:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте EHF
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1987
Сентябрь 1987 года
Спорт в Великобритании в 1987 году
1987 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Чемпионаты Европы в 1987 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
1987 год в Лондоне